Халатла има више значења:

 Халатла (Сан Хуан Уакзинко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Халатла (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику